

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Sumowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Sumowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Sumowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo
 Sumowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki

Jeziora w Polsce 
 Sumowo – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny;
 Sumowo – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo;
 Sumowo Bakałarzewskie – jezioro na Pojezierzu Suwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)